Kraveț este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Artiom Kraveț (n. 1989), fotbalist ucrainean
 Inesa Kraveț (n. 1966), atletă ucraineană